

Semifinais
Unitas Helsinki 2-2 HJK Helsinki

PUS Helsinki 4-1 Reipas Viipuri

replay
Unitas Helsinki 7-4 HJK Helsinki

Final
 Unitas Helsinki 4-1 PUS Helsinki

Ligações externas 
  Finland - List of final tables (RSSSF)
Campeonato Finlandês de Futebol